Хануман Прасад Поддар (; ) — индийский писатель и борец за независимость Индии. Известен своей деятельностью по распространению индуизма за пределами Индии. Автор переводов ряда Пуран и Упанишад на хинди и английский. Основатель и главный редактор популярного индуистского религиозного журнала Kalyan, выходившего на хинди с 1927 года. Основатель крупнейшего индуистского книжного издательства Gita Press.

В 1992 году, к столетию со дня рождения Поддара, правительство Индии выпустило почтовую марку в память о нём.

Примечания

Ссылки 
 A page on personalities from Gorakhpur on Government of India portal
 A page from indianpost.com
 A page from ingorakhpur.com

Писатели Индии
Переводчики Индии
Деятели Индийского национально-освободительного движения